In 1997 werd de vijftiende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Banjul, Gambia. Op dit toernooi won het elftal van Mali door in de finale Senegal te verslaan (1–0). Guinee werd derde. In de troostfinale versloegen zij het gastland Gambia.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1997
Voetbal in Gambia
Sportevenement in Gambia